Eduard Sochor von Friedrichsthal ist der Name folgender Personen:

* Eduard Sochor von Friedrichsthal (Konstrukteur) (1833–1916), tschechischer Konstrukteur, Eisenbahnbeamter und Politiker 
 Eduard Sochor von Friedrichsthal (Jurist) (1869–1948), tschechischer Jurist und Beamter